Never Let Me Go — восьмий студійний альбом британського гурту Placebo, представлений 25 березня 2022 року; перша студійна платівка гурту за понад вісім років після альбому «Loud Like Love» 2013 року. Це також їхній перший альбом, записаний дуетом після того, як колектив покинув барабанщик Стів Форрест у 2015 році. Одночасно з анонсом альбому 4 листопада 2021 року група оголосила про турне Європою та Великою Британією протягом 2022 року. Перед презентацією власне альбому гурт представив 4 сингли: «Beautiful James», «Surrounded by Spies», «Try Better Next Time» і «Happy Birthday in the Sky».

Список пісень

Чарти

Примітки 

Альбоми Placebo